Чемпионат Фарерских островов по футболу сезона 2013 года проводился с 9 марта по 26 октября 2013 года. Согласно спонсорскому соглашению носит название Effodeildin. Свой титул защищает ЭБ/Стреймур, завоевавший чемпионство в 2012 году во второй раз в своей истории.

Участники сезона 2013

Турнирная таблица

Примечания 

Чемпионат Фарерских островов по футболу
Фарерские острова